Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lathyrus cicera
 El nombre común de la planta Lathyrus sativus, utilizado su fruto en harina tradicionalmente para hacer gachas y prohibida por su neurotoxicidad (latirismo).